Коро́винский сельсове́т — сельское поселение в составе Павловского района Нижегородской области России. Административный центр — деревня Ясенцы.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований - городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения 
В состав Коровинского сельсовета входят населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Павловского района (Нижегородская область)
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году